Corvus na latinskom znači "gavran", pa može značiti:

 Gavrani, rod ptica latinskog naziva Corvus
 Gavran (zviježđe), zviježđe južnog neba, latinski corvus